Ін () — корейське прізвище.
 Ін Кьо Дон — південнокорейський тхеквондист.
 Ін Кьо Чжін — південнокорейський актор.
  — південнокорейська політикиня.
  — південнокорейський футболіст.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища